Кежемский — посёлок в Братском районе Иркутской области

География 
Посёлок находится в 70 км от центра муниципального образования.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 1651 человек, из них 811
мужчин и 840 женщин

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Кежемскому муниципальному образованию Братского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Братского района (Иркутская область)